Pride and Joy (Marvin Gaye), een lied van Marvin Gaye
Pride and Joy (Stevie Ray Vaughan), een lied van Stevie Ray Vaughan
Pride and Joy (televisieserie), een Amerikaans televisieserie uit 1995
Pride N Joy, een lied van Fat Joe